Ринкон дел Гаљо има више значења:

 Ринкон дел Гаљо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ринкон дел Гаљо, Сан Хосе Гвадалупе (Тлапевала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику